Dichochrysa decolor (Navás, 1914), een gaasvliegensoort, nu Pseudomallada decolor
 Dichochrysa decolor (Navás, 1936), een ongeldige naam voor een gaasvliegensoort, hier voorlopig behandeld onder de originele combinatie Cintameva decolor